Кубок Ронкетти 1999/2000 прошёл с 14 сентября 1999 по 22 марта 2000. Победителем стал итальянский клуб «Лавеццини Парма».

Предварительный раунд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал (22, 29 марта 2000) 
 Каха Рураль — Парма  116:127 (60:64, 56:63)

Ссылки 
 1999-2000 FIBA Ronchetti Cup @ FIBA Europe.com

1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе